Alexandru Tudorie  () 
El a mai jucat în Liga I la Oțelul Galați și FCSB.

Titluri

Club 
Steaua București
 Cupa Ligii: 2015-2016

Actualizat la 9.09.2016.

Note 

Fotbaliști români din campionatul intern
Fotbaliști ai FC Steaua București
Fotbaliști ai FC Oțelul Galați
Atacanți
Nașteri în 1996
Gălățeni